Salmonier River bezeichnet zwei Flüsse auf der Insel Neufundland:

 Salmonier River (Avalon-Halbinsel)
 Salmonier River (Burin-Halbinsel)

Siehe auch:

 Little Salmonier River
 Salmonier Brook
 Big Salmonier Brook
 Little Salmonier Brook